Роберт Рабига (; 1 февраля 1971) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2002). Тренер.

В составе сборной ФРГ участник чемпионата мира по шахматам среди юниоров в г. Инсбруке (1987).

Четырёхкратный чемпион Германии по блицу (в 2002, 2003, 2008 и 2014), трёхкратный чемпион Германии по рапиду (1998—2000).

Вершины шахматной карьеры достиг 1 апреля 2008 года, с отметкой 2560 пунктов занимал 17 позицию в рейтинг-листе немецких шахматистов.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Роберта Рабига на сайте 365chess.com
 Выступления Роберта Рабига в личных чемпионатах Европы

Шахматисты Германии